Carlos Ochoa puede referirse a:

 Carlos Ochoa Fernández (1958-2002), escultor español;
 Carlos Ochoa Hernández (1960-), periodista ecuatoriano;
 Carlos Ochoa Jaramillo (1977-) Presentador, periodista y coleccionista de telenovelas
 Carlos Ochoa Mendoza (1978-), futbolista (delantero) mexicano;
 Carlos Ochoa Nieves (1920-2008), botánico peruano;
 Carlos José Ochoa (1980-), ciclista venezolano.